Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 1974 года  прошёл с 18 по 26 мая в Арко (Италия) по круговой системе. В нём приняли участие 13 спортсменов.

Победил представитель СССР Андрис Андрейко, серебро у представителя СССР Анатолия Гантварга, третье место у представителя Нидерландов Франка Дроста.

Результаты

Литература 
 Журнал «Шашки» 1974 № 6, с.2.

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов
 Архив журналов «Шашки» 1974

Спорт в Италии в 1974 году
1974 год в шашках
Международные соревнования по шашкам в Италии
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже
Май 1974 года
Чемпионаты Европы в 1974 году
Чемпионаты Европы в Италии